Апачи-хикарилья, Jicarilla Apache, или просто хикарилья, хикарийя — одно из племён апачей, проживающее в штате Нью-Мексико. Язык хикарилья относится к южным атабаскским языкам. Название jicarilla происходит из мексиканской формы испанского языка и означает «маленькая корзина».

Резервация 

Резервация Хикарилья расположена на территории двух округов штата Нью-Мексико: Рио-Арриба и Сандоваль. Площадь резервации составляет 3532,864 км², а население — 2755 человек согласно переписи 2000 года. Административный центр резервации — г. Дульсе в штате Нью-Мексико, на крайней северной оконечности резервации, где проживает 95 % её населения. Там же находится радиостанция племени KCIE (90.5 FM).

Племя хикарилья было единственным из племён апачей, которое отказалось сотрудничать с федеральными войсками в поисках Джеронимо.

Известные представители племени 
Виола Кордова (исп. Viola Cordova, 20 октября 1937 — 2 ноября 2002) — философ, художница и писательница, член племени апачей хикарилья, была одной из первых женщин — коренных американцев, получивших докторскую степень по философии.

См. также 
 Хикарилья (язык)

Примечания

Литература 
 Goddard, Pliny E. (1911). Jicarilla Apache texts. Anthropological papers of the American Museum of Natural History (Vol. 8). New York: The American Museum of Natural History.
 Opler, Morris. (1941). A Jicarilla expedition and scalp dance. (Narrated by Alasco Tisnado).
 Opler, Morris. (1942). Myths and tales of the Jicarilla Apache Indians.
 Opler, Morris. (1947). Mythology and folk belief in the maintenance of Jicarilla Apache tribal endogamy.
 Phone, Wilma; & Torivio, Patricia. (1981). Jicarilla mizaa medaóołkai dáłáéé. Albuquerque: Native American Materials Development Center.
 Phone, Wilhelmina; Olson, Maureen; & Martinez, Matilda. (2007). Dictionary of Jicarilla Apache: Abáachi Mizaa Iłkee' Siijai. Axelrod, Melissa; Gómez de García, Jule; Lachler, Jordan; & Burke, Sean M. (Eds.). UNM Press. ISBN 0826340784
 Tuttle, Siri G.; & Sandoval, Merton. (2002). Jicarilla Apache. Journal of the International Phonetic Association, 32, 105—112.
 Wilson, Alan, & Vigil Martine, Rita. (1996). Apache (Jicarilla). Guilford, CT: Audio-Forum. ISBN 0-88432-903-8. (Includes book and cassette recording).

Ссылки 
 Jicarilla Apache Nation website
 Jicarilla Apache Culture (Jicarilla Apache Cultural Affairs Office)
 Jicarilla Apache Tribe (New Mexico’s Blue Book On-Line)
 Jicarilla Apache: Tinde
 Myths of the Jicarilla Apache (University of Virginia Electronic Text Center)
 The Jicarilla Genesis (University of Virginia Electronic Text Center)
 An Apache Medicine Dance (University of Virginia Electronic Text Center)
 Jicarilla Texts (Internet Sacred Text Archive)
 Jicarilla Apache Nation (New Mexico Magazine)
 Jicarilla Apache Nation History (Apache Nugget Corporation)
 Early Jicarilla Apache Nation Photos (Apache Nugget Corporation)
  Jicarilla Apache Pottery/Walking Spirit Pottery (Sample of Micaceous Clay Pottery)
  Jicarilla Apache Oil and Gas Administration (Jicarilla Natural Resources)
  Jicarilla Apache Game and Fish (Jicarilla Hunting and Wildlife)
 Jicarilla Reservation, New Mexico United States Census Bureau

Апачи
Индейцы Юго-запада США
Индейцы Великих равнин
Индейцы Нью-Мексико